Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lathyrus cicera
 El nombre común de la planta Pisum sativum